Fines ist der Familienname folgender Personen:
 Efraín David Fines Nevares (* 1981), bürgerlicher Name von Tito El Bambino, puerto-ricanischer Musiker
 Eugène François Fines (1826–1901), französischer Maler

Fines bezeichnet folgende Ortschaften:
 Fines (Almería), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Almería

Siehe auch
 Fine